Mudra může být:

 Mudra - symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu
 Mudra (večerníček) - československý animovaný televizní seriál z roku 1990

příjmení osob
 Barbora Mudrová (* 1990) – česká herečka
 Bohumil Mudra (1938–2017) – český fotbalista, obránce
 Bohumil Mudra (1909) (* 1909) – český fotbalista, obránce
 Ivana Mudrová (* 1960) – česká spisovatelka
 Jan Mudra (* 1990) – český fotbalový záložník či obránce

Rozcestníky - příjmení